Skovstræde kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skovstræde (Nysted Sogn) – en bebyggelse i Nysted Sogn, Guldborgsund Kommune
 Skovstræde (Sandby Sogn) – en bebyggelse i Sandby Sogn, Lolland Kommune